Sø eller SØ henviser til flere artikler:

 Sø – et ferskvandsområde
 Sø (bølge) – en stor bølge eller høj bølgegang
 Brodsø – en speciel type bølge
 Sø (hovedgård) – en hovedgård

 Sydøst – en vind- eller kompasretning, der forkortes "SØ"

Se også
 So – et hunsvin, i flertal "søer"